Het ATP-toernooi van Maceió van 1992, met als officiële naam Maceió Open, werd gespeeld van 3 tot en met 9 februari 1992. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen in de Braziliaanse stad Maceió.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Maceio 1992
Tennis in Brazilië
Sport in Alagoas
Maceió
Sportevenement in Brazilië